Момчило Станишић (Косовска Митровица, 1941 — Београд, 20. август 1997) био је српски епизодни глумац.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1973. || Наше приредбе  (ТВ серија)||  
|-
| 1978. || Тамо и натраг || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Снови, живот, смрт Филипа Филиповића || 
|-
| 1980. || Хајдук || Надничар са шајкачом 
|-
| 1981. || Лаф у срцу || 
|-
| 1982. || Недељни ручак || 
|-
| 1982. || Тесна кожа || 
|-
| 1985. || Индијско огледало || Помоћни судија
|-
| 1987. || Луталица || Радник у ПГП-у
|-
| 1987. || Криминалци || Милиционер Степан
|-
| 1987. || Тесна кожа 2 || Подстанаркин пријатељ
|-
| 1988. || Шпијун на штиклама || Музички продуцент
|-
| 1988. || Ортаци || Милиционер
|-
| 1989. || Последњи круг у Монци || Чувар у затвору
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1991. || Мала шала (ТВ) || Конобар
|-
| 1991. || Бољи живот (серија) || Конобар Маринко
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1941.
Умрли 1997.
Српски глумци
Југословенски глумци
Митровчани (Косовска Митровица)